Ходзумі Ері та Чжан Шуай повинні були захищати титул, але Чжан вирішила цього року виступати в Наньчані. Ходзумі грала з Макото Ніновією, але в чвертьфіналі вони поступилися Крістіні Макгейл та Валерії Савіних.

Турнір виграли Дой Місакі та Нао Хібіно, здолавши в фіналі Макгейл та Савіних, 3–6, 6–4, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 

 Сітка 

Japan Women's Open — Women's Doubles
2019 Women's Doubles
2019 у японському спорті